Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Некоторые силумины модифицируются добавками натрия или лития. Добавка всего 0,05 % лития или 0,1 % натрия позволяет увеличить содержание кремния в эвтектическом сплаве с 12% до 14 %. Сплавы Al-Si (силумины) обладают наилучшими литейными свойствами. В двойных сплавах Al-Si эвтектика состоит из твёрдого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В легированных силуминах (АК9ч) помимо двойной эвтектики имеются тройные и более сложные эвтектики. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния до эвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность.

Маркировка 
АК##@@, где: 
 А — алюминий, 
 К — кремний, 
 ## — процентное содержание кремния в сплаве, 
 @@ — другие химические элементы, содержащиеся в сплаве (если имеются). 

Встречается другая маркировка: АЛ##, где:
 АЛ — алюминий литейный,
 ## — номер сплава.

Наиболее распространённые марки:
 АК12 — 12 % кремния, эвтектический сплав.
 АК9 — 9 % кремния.
 АК7Ц9 — 7 % кремния, 9 % цинка.

Механические свойства 
Плотность силуминовых сплавов от 2,5 до 2,94 г/см3.
По сравнению с алюминием обладают большей прочностью и износоустойчивостью, но уступают в этом дюралям — сплавам алюминия с медью, магнием и марганцем. Материал хрупок, при обработке крошится без образования длинной гибкой стружки в отличие от алюминия и меди.

Химические свойства 
В отличие от дюралюминия, силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, в слабокислой и щелочной среде.

Применение 
Применяются для литья деталей в авто-, мото- и авиастроении (напр., картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства бытовой техники (теплообменников, санитарно-технических запорных арматур, мясорубок), в скульптурной технике, в дешёвых электропневматических репликах оружия, иногда изготовляют ключи. 

В СССР из силумина нередко изготовляли наборы игрушечных солдатиков, например «Ледовое побоище» ЛКЗ им. В. В. Куйбышева, «Донской поход» московского завода игрушек «Прогресс», «Воины средневековья», «Конница Отечественной войны 1812 года» и «Конармия» Астрецовской фабрики металлических игрушек и др., которые, из-за хрупкости материала, ценятся сегодня многими коллекционерами.

Недостатком силумина является высокая пористость и грубая крупнозернистая эвтектика отливок, что сильно отражается на воспроизводимости (стабильности) прочностных свойств получаемых деталей.

См. также 
 Альсифер

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ 1583-93. Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия

Сплавы алюминия
Авиастроительные материалы